Schlebach ist ein geographischer Name im Stadtgebiet von Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen:

Wohnplätze im Stadtteil Neukirchen:
 Groß-Schlebach
 Klein-Schlebach

Gewässer:
 Schlebach oder Schlebacher Bach, linker Zufluss des Stiefelsbachs (zum Eulenbach) nahe dem Forsthaus vor der Kernstadt von Rheinbach

Siehe auch:
 Schleebach
 Schlehbach